Yayo puede referirse a:
 Coloquialmente, abuelo.
 Hipocorístico de distintos nombres, por el que son conocidos:
 Yayo Sanz, exfutbolista español (1914-).
 Eduardo Calvo, conocido como Yayo Calvo: actor español (1918 - 1992).
 José Carlos Guridi, conocido como "Yayo": actor, humorista, comediante y economista argentino (1965-).
 Yayo Aguila, actriz filipina (1967-).
 Yayo Morales, músico y arreglista boliviano.
 Eduardo de la Torre Menchaca, exfutbolista mexicano, directivo de Cruz Azul; (1962).

Referencias